Bouchard est un ancien prénom français, devenu un patronyme fréquent. Il est répandu partout en France.

Étymologie 
Il s'agit d'un ancien prénom de type germanique *Bukhard de *Bucc-hard-, bucc- parait semblable à l'allemand Buche « hêtre » + hard « fort ». En allemand, on utilise comme équivalent les formes Burchard et Burkhard.

Prénom 
Prénom et patronyme, il a été porté par des évêques francs et seigneurs au Moyen Âge. On en trouve les traces dans plusieurs manuscrits et diplômes dès les  conservés par la BNF, mais aussi par la suite avec les Bourbon-Vendôme.

Comtes de Vendôme 
 Bouchard Ratepilate, comte de Vendôme
 Bouchard  de Vendôme, dit Bouchard le Vénérable, comte de Vendôme, de Corbeil, de Melun vers 976 et de Paris en 987
 Bouchard II de Vendôme, comte de Vendôme
 Bouchard III de Vendôme, comte de Vendôme
 Bouchard IV de Vendôme, comte de Vendôme
 Bouchard V de Vendôme, comte de Vendôme
 Bouchard VI de Vendôme, comte de Vendôme
 Bouchard VII de Vendôme, comte de Vendôme

Ducs de Souabe 
 Bouchard  de Souabe, duc vers 855/860-911
 Bouchard II de Souabe, duc vers 883-926
 Bouchard III de Souabe, duc vers 915-973

Bouchard d'Avesnes 
Le nom a été porté par deux personnes connues:
 Bouchard d'Avesnes (1182-1244), seigneur d'Avesnes ;
 Bouchard d'Avesnes (1251-1296), évêque de Metz.

Autres 
 
 Bouchard le Barbu, seigneur de Montmorency ;
 Bouchard, burgrave de Ratisbonne, margrave de la marche de l´est de 955 à 976 ;

Patronyme 
Le patronyme français Bouchard est assez répandu en France, mais l’est davantage au Québec en pourcentage de la population et le 5ème nom de famille le plus porté : des sept ancêtres de la famille Bouchard d’Amérique, Claude Bouchard fut le plus fécond. Selon le livre Les grandes familles du Québec  de Jean-Guy Lemieux, les Bouchard seraient arrivés au Canada vers 1650.

 Bouchard Père & Fils, en Bourgogne (1785-) ;
 
 André Paul Bouchard (1780-1837), amiral français ;
 Arthur Bouchard (1845-1896), prêtre et missionnaire canadien ;
 Auguste Bouchard (1785-1872), militaire et homme politique français ;
 Benoît Bouchard (1940-), homme politique et ambassadeur québécois ;
 Cal Bouchard (1977-), joueuse de basket-ball canadienne ;
 Camil Bouchard (1945-), homme politique québécois ;
 Camille Bouchard (1955-), journaliste et écrivain québécois ;
 Catherine Bouchard, costumière française ;
 Cédric Delorme-Bouchard, scénographe, concepteur lumière et metteur en scène québécois ;
 
 Claude Bouchard (1939-), médecin québécois ;
 Corinne Bouchard (1958-), auteur de littérature de jeunesse ;
 Danick Bouchard (1986-), joueur de hockey sur glace québécois ;
 
  ;
 
 Elmyna Bouchard (1965-), graveuse ;
 Émile Bouchard (1919-2012), joueur de hockey sur glace québécois ;
 Eugenie Bouchard (1994-), joueuse de tennis canadienne ;
 
 Geoffrey Bouchard (1992-), coureur cycliste français ;
 Gérard Bouchard (1943-), historien et écrivain québécois ;
 Ghislain Bouchard (1932-2009), enseignant et metteur en scène québécois ;
 Gilbert Bouchard (1957-), auteur de bandes dessinées français ;
 Ginette Bouchard (1952-2004), artiste et photographe canadienne ;
 Grégoire Bouchard (1965-), auteur de bandes dessinées canadien ;
 
 Hervé Bouchard (1963-), écrivain québécois ;
 Hippolyte de Bouchard (1780-1837), révolutionnaire et corsaire français ;
 Jacqueline Bouchard, costumière française ;
 Jacques Bouchard (1930-2006), publicitaire québécois ;
 Jacques Bouchard (1940-), professeur québécois ;
 
 Jean-Guy Bouchard, acteur québécois ;
 Jean-Jacques Bouchard (1606-1641), auteur libertin ;
 Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue ;
 Sœur Jeanne-d'Arc Bouchard (1929-), infirmière québécoise ;
 Joe Bouchard (1948-), bassiste américain ;
 Joël Bouchard (1974-), joueur de hockey sur glace québécois ;
 Linda Bouchard, (1957-), compositrice et chef d'orchestre québécoise ;
 Louise Bouchard (1949-), poétesse et romancière québécoise ;
 Luc Bouchard (1949-), évêque de Trois-Rivières ;
 Lucien Bouchard (1938-), Premier ministre du Québec ;
 Marie-Mai Bouchard (1984-), chanteuse rock québécoise ;
 Marjolaine Bouchard (1958-), écrivaine québécoise ;
 Michel Bouchard (1976-), auteur québécois de livres humoristiques ;
 Michel Marc Bouchard (1958-), acteur et dramaturge québécois ;
 Nicolas Bouchard (1962-), écrivain français ;
 Patrick Bouchard (1974-), réalisateur québécois ;
 Paul Bouchard (1908-1997), homme politique et nationaliste québécois ;
 Paul-Louis Bouchard (1853-1937), peintre français ;
 
 Pierre François Bouchard (1831-1889), peintre français ;
 Pierre-François-Xavier Bouchard (1771-1832), officier de l'armée de Bonaparte et découvreur de la Pierre de Rosette, Commission des sciences et des arts ;
 Pierre-Marc Bouchard (1984-), hockeyeur québécois ;
 Raphaèle Bouchard (1979-), actrice française ;
 Raymond Bouchard (1945-), acteur québécois ;
 Reynald Bouchard (1946-2009), acteur québécois ;
 
 Roméo Bouchard (1939-) est un militant écologiste québécois ;
 Roxanne Bouchard (1972-), écrivain québécoise ;
 Russel-Aurore Bouchard (1948-), écrivaine québécoise ;
 Serge Bouchard (1947-2021), anthropologue et écrivain québécois ;
 
 Sylvie Bouchard (1959-), installationniste et peintre canadienne
 Télesphore-Damien Bouchard (1881-1962), homme politique québécois ;
 Thierry Bouchard (1959-), écrivain français ;
 Thomas J. Bouchard (1937-), psychologue américain ;
 Victor Bouchard (1926-2011), pianiste québécois ;
 Wendy Bouchard (1980-), Journaliste, animatrice de radio et de télévision française ;
 Yoann Bouchard (1976-), footballeur français ;
 Yvon Bouchard (1936-), acteur québécois ;

Toponyme 

 Canton de L'Île-Bouchard.
 L'Île-Bouchard, commune d'Indre-et-Loire.
 Le Plessis-Bouchard, commune du Val-d'Oise.
 Rivière Bouchard, un affluent de la rivière Franquelin, coulant dans Franquelin, MRC Manicouagan, Côte-Nord, Québec, Canada.
 Saint-Gilles-de-l'Île-Bouchard, ancienne commune d'Indre-et-Loire.
 L'île Bouchard, île des îles de Verchères dans le fleuve Saint-Laurent appartenant à la municipalité de Saint-Sulpice (Québec).
 L'île Bouchard, île de l'archipel d'Hochelaga dans le fleuve Saint-Laurent appartenant à la municipalité de Dorval (Québec) au sud de Montréal.

Divers 
 Trophée Émile-Bouchard, récompense du meilleur défenseur de hockey sur glace au Québec

Notes et références

Voir aussi 
 
 Boucard
 Bouchardeau

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme
Patronyme français
Patronyme québécois
Toponymie française